województwo grodzieńskie
 powiat grodzieński
 gubernia grodzieńska
 obwód grodzieński
 rejon grodzieński